Hay varias personas llamadas Sancho I:

Sancho I de Vasconia (Sancho López), duque de Vasconia (801-812).
Sancho I de Pamplona (Sancho Garcés, 865-925), rey de Pamplona (905-925).
Sancho I de Galicia (Sancho Ordóñez, 895–929), rey de Galicia (926-929).
Sancho I de León, el Craso (935-966), rey de León (956-958; 960-966).
Sancho I de Castilla, el de los Buenos Fueros (Sancho García, 965-1017), conde de Castilla (995-1017).
Sancho I de Aragón (Sancho Ramírez, 1043–1094), rey de Aragón (1063–1094), y rey de Pamplona (1076–1094).
Sancho I de Astarac (1050–1096/1119), conde de Astarac (1060-1096/1119).
Sancho I de Portugal (1154-1211), rey de Portugal (1185-1211).
Sancho I de Cerdaña (1161–1223), conde de Cerdaña (1168–1212), y conde de Provenza (1181–1185).
Sancho I de Mallorca, el Pacífico (1277-1324), rey de Mallorca, conde de Rosellón y de la Cerdaña y señor de Montpellier (1311-1324).